Новая Ковалёвка — название населённых пунктов на Украине:

 Новая Ковалёвка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Новая Ковалёвка — посёлок в Беляевском районе Одесской области.